Реболье́до де Палафо́кс () — испанская фамилия.

Известные носители: Ребольедо де Палафокс, Луис (1772—1843) — испанский военачальник и политик-консерватор, младший брат следующего.
 Ребольедо де Палафокс, Хосе (1776—1847) — испанский генерал и либеральный политик, герцог де Сарагоса.